

Patronyme
Le nom italien Avogadro retrouverait son origine à Brescia. Des variantes sont:
 Avogadri, Avogaro, Avogarri ;
 Avvocato, Avocati, Advocati ;
 Avogardi, Avodardo, Avogarti.

 Albert Avogadro, saint, évêque italien (également connu comme étant Albert de Verceil) (env. 1150-1214) ;
 Amedeo Avogadro, physicien et chimiste italien (1776-1856) (voir aussi loi d'Avogadro et nombre d'Avogadro) ;
 Luigi Avogadro (?-1512), condottiere italien ;
 , réalisateur italien né en 1951 ;
 La famille Avogadro, patricienne de Venise.

Toponyme
 Palais Avogadro à Venise ;
 Palais Chiurlotto (ou Avogadro).

Science
 La loi d'Avogadro en physique, aussi appelée loi des gaz parfaits ;
 Le nombre d'Avogadro en chimie ;
 Avogadro est un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ;
 Avogadro est un éditeur de molécules pour KDE.

Patronyme italien